Feuer steht für:
 Feuer, eine Verbrennung mit Abgabe von Licht und Wärme
 Feuer (Heraldik), das Bild der Flammen als eine gemeine Figur
 Feuer (Kartenspiel), ein Kartenspiel
 Feuer (Schmuckstein), ein Qualitätsmerkmal bei Edelsteinen
 Feuer (Umweltfaktor), Brände und ihre Emissionen als Faktor in einem Ökosystem 
 Feuer, das Abschießen einer Feuerwaffe
 Feuer!, Befehl zum Abgeben von Schüssen, siehe Schießbefehl (Polizei- und Militärwesen)

Feuer ist der Familienname folgender Personen:
 Cy Feuer (1911–2006), US-amerikanischer Theaterbesitzer, Musikdirektor, Film- und Theaterproduzent
 Debra Feuer (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Henry Feuer (1912–2011), österreichisch-US-amerikanischer Chemiker
 Ian Feuer (* 1971), US-amerikanischer Fußballspieler

Feuer oder Das Feuer ist der Titel folgender Werke:
 Das Feuer (Annunzio) (Il Fuoco), Roman von Gabriele D’Annunzio
 Das Feuer (Barbusse) (Le feu), Kriegstagebuch von Henri Barbusse
 Das Feuer (Krüss) von James Krüss
 Das Feuer (1914),  deutsches Stummfilmmelodram von Urban Gad 
 Feuer (Hohlbein), Thriller von Wolfgang Hohlbein
 Feuer (Noll), Roman von Chaim Noll
 Feuer (Lied), deutscher Beitrag zum Eurovision Song Contest 1978 von Ireen Sheer

Siehe auch:

 Brand
 Feur
 Spiel mit dem Feuer
 Fire
 Feuer!